Cypern kan henvise til flere ting:

 Cypern, officielt Republikken Cypern, er en østat i det østlige Middelhav
 Nordcypern, officielt Den Tyrkiske Republik Nordcypern, er en stat beliggende på den øvre del af øen
 Cypern (valgkreds), en valgkreds til EU-Parlamentet dækkende Republikken Cypern
 Kongeriget Cypern, en korsfarerstat beliggende på øen i perioden 1192–1489